Ускорение:

 Ускорение свободного падения — физика
 Ускорение — физика
 Акцелерация — биология
 Ускорение (лозунг) — политика, перестройка
 Ускорение (фильм) — телефильм 1983 года режиссёра Григория Кохана
 Ускорение (фильм, 2015) —  южноафриканско-американский фильм режиссёра Стивена Кампанелли
 Величина векторная. Например реактивная  струя космического двигателя направлена в сторону от двигателя. И таким образом неподвижной в поле тяготения. Ну или Космического Пространства !